Seznam dílů seriálu Wilfred může být:
 Seznam dílů amerického seriálu Wilfred – seznam dílů seriálu Wilfred
 Seznam dílů australského seriálu Wilfred – seznam dílů seriálu Wilfred